

Sport 
 Connecticut Defenders – squadra di baseball statunitense
 Dallas Defenders – società di pallacanestro statunitense
 Oklahoma Defenders – squadra di football americano statunitense

Altro 
 Defenders – singolo dei DragonForce del 2014, dall'album Maximum Overload
 Defenders – rivista scientifica
 Difensori (Defenders) – squadra di supereroi dei fumetti Marvel Comics
 Difensori (Defenders) – vigilanti segreti irlandesi del Settecento

Pagine correlate 
Defender
The Defenders